Анзор Зура́бович Сана́я () — российский футболист, тренер.

Биография 

Сын Зураба Саная. Воспитанник ДЮСШ ПФК ЦСКА. С 2007 года играет на взрослом уровне. Выступал за клубы «Балтика» и «Балтика-2» (Калининград), «Спортакадемклуб» (Москва), «Локомотив-2» (Москва), «Спартак» (Кострома). В сезоне 2013/14 играл за ивановский «Текстильщик». В июле 2014 года перешёл в «Томь». 2 января 2016 года продлил контракт с клубом до 2020 года. В сезоне 2015/16 забил 11 мячей, чем помог томскому клубу закончить сезон на третьем месте. 8 июня 2016 года подписал контракт с ФК «Оренбург» на год.

Достижения 
Командные
 Победитель зоны «Запад» Второго дивизиона: 2007
 Серебряный призёр зоны «Запад»: 2011/12, 2013/14
 Бронзовый призёр зоны «Запад»: 2010, 2012-13
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2015/16

Личные
 Лучший бомбардир зоны «Запад» Второго дивизиона: 2013-14.
 Лучший футболист Второго дивизиона: 2013-14.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Балтика-2»
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Енисей»